Íñigo López de Mendoza kan syfta på bland andra:

 Íñigo López de Mendoza (1398–1458), spansk författare, känd som markisen av Santillana
 Íñigo López de Mendoza y Figueroa (1419–1479), spansk militär
 Íñigo López de Mendoza y Quiñones (1440–1515), spansk militär
 Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489–1535), spansk kardinal

Se även 

 Íñigo de Mendoza, spansk franciskan